Wicked Game — песня Криса Айзека из альбома Heart Shaped World (1989).

Несмотря на то, что песня вышла в 1989 году, она стала хитом гораздо позже, после того как Дэвид Линч использовал её в фильме «Дикие сердцем». Ли Чеснат, директор радиостанции в Атланте, будучи поклонником фильмов Линча, включил песню в ротацию, после чего в январе 1991 года она стала мировым хитом, а в США заняла шестое место в чарте Billboard Hot 100.

На композицию выпустили кавер-версии следующие группы и исполнители: Stone Sour, A Perfect Circle, Three Days Grace, HIM, , Anna Naklab, Джемма Хейз, Therr Maitz, Widowspeak, «Элизиум», Theory of a Deadman, In Flames, London Grammar, Radio Tapok, Emika, 8452.

Видеоклип 
Режиссёр клипа — Херб Ритц. Соавторство с Дэвидом Линчем. Съёмки проходили на Гавайях. В клипе снялась топ-модель Хелена Кристенсен. Он был снят в чёрно-белом варианте.

Версия HIM 

Финская рок-группа HIM записала кавер-версию песни, которая была выпущена в качестве сингла из альбома Greatest Lovesongs vol. 666. Песня вошла в 2 альбома HIM: Greatest Lovesongs vol. 666 и Razorblade Romance. Первый вариант кавер-версии Wicked Game был записан на демо This is Only The Beginning. Также песня присутствует на диске 666 Ways To Love: Prologue.

Клипы 
На композицию был снят видеоклип, имеющий несколько версий.

В 1996 году была снята первая версия, в которой музыканты выгуливают в парке собаку. Режиссёром стал Антто Меласниеми.

В 1998 году сингл поступил в продажу в Европе, вскоре после этого было снято первое профессиональное видео группы (и второе на данную композицию). Режиссёром для него стал Маркус Уолтер. Именно ему принадлежала идея снять первый клип в декорациях ледяной пещеры и готических руин. Во время съёмок клипа произошло недоразумение, повлёкшее, однако, за собой раскол группы. Режиссёр по ошибке посчитал HIM квартетом, поэтому пятый член группы, Антто, появляется в клипе всего лишь на несколько секунд в самом конце, в костюме снеговика.

В 2000 году новая версия сингла «Wicked Game» была выпущена в альбоме Razorblade Romance. Тогда же вышла так называемая «версия в баре».

В альбом композиция вошла под вторым номером (в финском издании — под третьим).

Списки композиций

Примечания 

Синглы 1998 года
Синглы 2000 года
Синглы HIM
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы Spinnin’ Records
Сентиментальные любовные песни